Irmão André pode-se referir a:
Alfred Bessette (9 de agosto de 1845, Canadá - 6 de janeiro de 1937) é o nome de batismo de Irmão André, ou depois da sua canonização Santo André Bessette ou ainda Santo André de Montreal.
Anne van der Bijl (11 de maio de 1928, Países Baixos - ) nome de batismo de Irmão André, fundador da Missão Portas Abertas, organização sem fins lucrativos, cuja missão é servir os cristãos perseguidos, onde quer que estejam. Site em português: http://www.portasabertas.org.br
O irmão André é autor do livro "O Contrabandista de Deus", que narra seu chamado para o ministério de serviço aos crentes dos países que ficavam além da Cortina de Ferro, de regime comunista, e o contrabando de bíblias para entrega aos cristãos que não possuíam este livro sagrado.

Desambiguação